Museum Dhondt-Dhaenens
 McDonnell Douglas
 Mate-Demate Device, gebruikt om een Spaceshuttle aan een draagvliegtuig te koppelen
 Het Medical Device Directive (93/42/EWG), een Europese richtlijn 

 De ISO 639-3-code voor de taal Mbum in Kameroen

Zie ook
MDDM